Skvarca ist der Familienname von:
 Pedro Skvarca (* 1944), argentinischer Glaziologe

Sonstiges:
 Skvarca Headland, Landspitze an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika